Anders Björck (né en 1944), homme politique, député et ministre suédois ;
 Oscar Björck (1860–1929), peintre suédois.